T-Com je u Hrvatskoj poslovna jedinica Hrvatskog Telekoma koja pokriva područja nepokretne telefonske mreže i prijenosa podataka, što uključuje i usluge pristupa internetu, te novijoj usluzi MAXtv-a.

U siječnju 2003. Hrvatski Telekom osniva tvrtku kćer - HT mobilne komunikacije d.o.o., u 100%-tnom vlasništvu HT-a. Također, izdvajanje pokretnih komunikacija bilo je kao dio zahtjeva regulatora o transparentnosti uvida u poslovanje pojedinih usluga HT-a.

1. listopada 2004. Hrvatski Telekom je postao dijelom globalnog T-branda, robne marke Deutsche Telekoma, tako je krovni brand kompanije postao T-Hrvatski Telekom, a segmenti brandova T-Com, koji ujedinjuje usluge nepokretne mreže i on-linea, i T-Mobile.

1. siječnja 2010. ponovnim pripajanjem društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. društvu HT-Hrvatskog Telekoma d.d, objedinjeno je poslovanje T-Coma i T-Mobilea u jednu, maksimalno korisnički orijentiranu organizaciju.

Izvori 

Hrvatski pružatelji internetskih usluga
Televizijske platforme